Pauschalsteuer wird verwendet für:
 eine Kopfsteuer
 eine Einheitssteuer (Flat Tax)
 Lohnsteuerpauschalierung
 eine vom Einkommen unabhängige Steuer für Ausländer in der Schweiz, siehe Pauschalbesteuerung